Pacific Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pacific Avenue Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 87000004
 Pacific Avenue Historic District (Washington), ID-Nr. 83003351